Joseph Pisani de La Gaude (1743-1826), évêque ;
 Francesco Gaude (1809-1860), cardinal italien ;
 Laurent Gaudé (1972-), écrivain français.

 La Gaude
 Mine de Gaude

Gaude peut aussi désigner une plante : Reseda luteola.